Franciaország
Réveillon, település Marne megyében
Réveillon, település Orne megyében